Santa Inés puede ser:
  Santa Inés de Asís, hermana de Clara de Asís
 Inés (mártir), mártir cristiana patrona de las adolescentes.
 Santa Inés (Bogotá), barrio de Bogotá, Colombia.
 Santa Inés (Burgos), un municipio de la provincia de Burgos, España.
 Santa Inés (Salamanca), una localidad de la provincia de Salamanca, España.
 Conde de Santa Inés, título honorífico de Don José Joaquín Portuondo y Rizo.
 Santa Inés de Barraza ciudad del estado de Chihuahua (México).
 Isla Santa Inés, la 6° isla más extensa de Chile.
 Barrio Santa Inés (Resistencia), barrio Santa Inés en Resistencia, Chaco, República Argentina.
 Santa Inés, es una población del estado Barinas, Venezuela, donde tuvo lugar la Batalla de Santa Inés durante la Guerra Federal.